Jezioro Tymawskie (województwo pomorskie), Gmina Gniew Kociewie, woj. pomorskie
 Jezioro Tymawskie (województwo wamińsko-mazurskie), Gmina Grunwald, woj. wamińsko-mazurskie